Женская национальная сборная Бельгии по софтболу — представляет Бельгию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Королевская федерация бейсбола и софтбола Бельгии (, , ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Бельгии по софтболу

Ссылки 
  (Королевская федерация бейсбола и софтбола Бельгии, официальный сайт)
 
 
 
 

Бельгия
Софтбол в Бельгии
Софтбол женская